Zohsee kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Sázava (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Moravská Sázava, vattendrag, Olomouc, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar